Berndorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Berndorf, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Berndorf bei Salzburg (kommunhuvudort), Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 
 Berndorf, Österrike, ort och kommun, Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden,